Appun ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Appun (1839–1900), deutscher Akustiker
 Carl Ferdinand Appun (1820–1872), deutscher Naturforscher und Reisender
 Georg August Ignaz Appun (1816–1885), deutscher Akustiker und Musiker
 Wilhelm Appun (1871–1961), deutscher Landwirt und Politiker (DVP), MdL Braunschweig

Siehe auch:
 Appuhn